Cette page contient les pages d'homonymie de Lévêque et Lévèque.

Personnalités 

 Alice Lévêque (1989-) joueuse française de handball ;
 Aurélie Lévêque (2001-), patineuse de vitesse sur piste courte française ;
 Auguste Levêque (1866-1921), peintre belge ;
 Céline Lévêque (1972-), nageuse française en natation synchronisée ;
 Charles Lévêque (1818-1900), philosophe français ;
 Christophe Lévêque (1973-), champion cycliste français de BMX;
 Claude Lévêque (1953-), artiste français ;
 Eloy Lévêque (1856-19?), homme politique de l'Empire allemand ;
 Fabrice Lévêque (19?-), photographe français ;
 Gary Lévêque (1981-), joueur français de hockey sur glace ;
 Henri Lévêque (1829-1910), homme politique français ;
 Jean-Maxime Lévêque (1923-2014), haut fonctionnaire et chef d'entreprise français ;
 Josiane Lévêque (1943-), actrice française de théâtre, cinéma et télévision ;
 Louis-Auguste Lévêque (1814-1875), peintre et sculpteur français ;
 Louis Lévêque (1839-1925), rosiériste et horticulteur français ; 
 Louise Lévêque de Vilmorin (1902-1969), dite Louise de Vilmorin, écrivain français ;
 Marc Lévêque (1970-), neurochirurgien et auteur français ;
 Monique Clavel-Lévêque (1936-), historienne française ;
 Pénélope-Rose Lévèque (1991-), actrice française ;
 Philippe Lévêque (né en 1959), humanitaire français.
  ;
 Roger Lévêque (1920-2002), coureur cycliste français.

Autres 
 Lévêque & Thersen, ancienne manufacture de pianos française

Patronyme français